Heilig, in het algemeen iets wat in een bijzonder goede verhouding tot God staat en daarom onaanraakbaar is of met bijzonder respect behandeld moet worden
Heilige (boeddhisme), heeft de verlichting behaald of behaalt het zonder twijfel in een leven in de nabije toekomst
Heilige (christendom), een titel die in het christendom wordt toegekend aan overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd